Ainvelle kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Ainvelle, Vosges, 
 Ainvelle, Haute-Saône,